Уэсли Сиссел «Уэс» Анселд (; ) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Член Зала славы баскетбола с 1988 года.

Карьера игрока 
Выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Балтимор/Кэпитал/Вашингтон Буллетс» (1968—1981). Чемпион НБА 1978 года, самый ценный игрок сезона 1968/69, 1 раз входил в первую символическую сборную по итогам сезона (1969), 5-кратный участник матча всех звёзд (1969, 1971—1973, 1975). Два года подряд включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA (1967—1968). За ним в «Уизардс» закреплён номер 41. В 1975 году стал лауреатом приза имени Джеймса Уолтера Кеннеди. В 1988 году Анселд был включён в Зал славы баскетбола, а в 1996 году — в число 50 лучших игроков за всю историю Ассоциации.

В 1967 году Анселд стал в составе сборной США чемпионом Панамериканских игр в Виннипеге. В том же году стал в составе сборной США и чемпионом летней Универсиады в Токио.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

 

Баскетболисты США
Игроки «Луисвилл Кардиналс» (баскетбол)
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Кэпитал Буллетс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Вашингтон Уизардс»
Члены Зала славы баскетбола
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами